Alto Alegre, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Alto Alegre, une municipalité de l'État du Roraima ;
 Alto Alegre, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Alto Alegre do Maranhão, une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Alto Alegre do Pindaré, une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Alto Alegre dos Parecis, une municipalité de l'État du Rondônia.